Borgoñón o burgundio puede referirse a las siguientes lenguas:

 El burgundio, lengua germánica oriental extinta hablada por los burgundios.
 El borgoñón, lengua romance o neolatina actual, derivada, como el idioma francés actual, de las lenguas de oïl (el grupo de lenguas de la Francia del norte, por oposición a la lengua de oc, del sur).